Pierre Cuypers est le nom porté par plusieurs personnalités :
 Petrus Cuypers (1620-1669), magistrat et jurisconsulte ;
 Pierre Cuypers (1827-1921), architecte néerlandais ;
 Pierre Cuypers (1944-), homme politique français.